Thompsonella är ett släkte av fetbladsväxter. Thompsonella ingår i familjen fetbladsväxter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Fetbladsväxter
Thompsonella